Kamionek ist der Name folgender polnischer Orte:
 Kamionek (Szczytno) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Steinberg, Stadt/Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Kamionek (Kiszkowo) in der Woiwodschaft Großpolen
 Kamionek (Mogilno) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kamionek (Warschau) in der Woiwodschaft Masowien
 Kamionek (Gogolin) in der Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Klein Stein